Do rywalizacji w trzeciej fazie grupowej Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiło 6 reprezentacji. Drużyny podzielone zostały na dwie grupy.

Do grupy I trafiły reprezentacje Brazylii, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych.

Mecze w grupie I rozegrane zostały w dniach 26-28 września w PalaAlpitour w Turynie.

Awans do półfinałów uzyskały Brazylia oraz Stany Zjednoczone.

Tabela

Wyniki spotkań

Brazylia – Rosja

Stany Zjednoczone – Rosja

Brazylia – Stany Zjednoczone

Uwagi

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018